Le terme Vana peut faire référence à :

 Monika Vana
 Vana Tallinn
 MS Vana Tallinn, un navire
 La Vana, nouvelle de science-fiction d'Alain Dorémieux
 Vana, personnage du Seigneur des Anneaux.